Ullsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ullsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (4,42 ha)
Ullsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (11 ha)
Ullsjön (Dorotea socken, Lappland, 711183-154068), sjö i Dorotea kommun,  (1,28 km²)
Ullsjön (Dorotea socken, Lappland, 712939-153973), sjö i Dorotea kommun och Åsele kommun,  (2,72 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn